Las siglas CAR pueden referirse a:

 Club Atlético del Rosario, club de la ciudad de Rosario (Argentina) perteneciente a la Unión de Rugby de Buenos Aires.
Club Atlético Rentistas, club de fútbol de Montevideo, Uruguay.
 Confederación Africana de Rugby, entidad rectora del rugby en África.
 Centro de Alto Rendimiento, un tipo de centro deportivo desarrollado en España.
 Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia, autoridades ambientales del país.
 Cadena Azul de Radiodifusión, extinta emisora pública española.

fr:CAR